Kröber kan som auktorsförkortning betyda:

 Otto Kröber
 H. Kröber

Robotskapade auktorsförkortningar